Pookie può riferirsi a:
 Pookie – romanzo del 1965 dello scrittore statunitense John Nichols
 Pookie – film del 1969 diretto da Alan J. Pakula
 Pookie – singolo della cantante francese Aya Nakamura